Herran est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Herran (Haute-Garonne),  commune française, située dans le département de la Haute-Garonne, en région Occitanie.

Patronyme 

 Fabien Herran (1973- ), journaliste français.